Легенды Эйзенвальда — компьютерная ролевая тактическая игра, проект белорусского разработчика Aterdux Entertainment. Ранний доступ к игре был открыт 2 октября 2013 года, полноценный релиз состоялся 2 июля 2015 года. Проект получил поддержку на Kickstarter и Steam Greenlight. После выхода игра получила в основном положительные отзывы в игровой прессе.

Игровой процесс 
Разработчики позиционировали игру как эволюцию и идейное продолжение своей дебютной работы «Времена Раздора», которая вышла в 2004 году, также они обозначали свой новый проект как «симулятор странствующего рыцаря». Рецензенты также указывали на влияние игр «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» и серии «Heroes of Might and Magic».

Кампания и сюжет игры являются нелинейными. В главной кампании планируется 7 глав, включая пролог. Общий геймплей составляет 30 часов.

Игровой мир не является безжизненным: на игровой карте в реальном времени кроме героя передвигаются и действуют отряды других феодалов и разбойников. Вместе с тем разработчики ограничили самостоятельность ИИ из-за нежелания лишить игрока возможных заданий по причине гибели NPC.

Основным источником дохода и социального статуса является замок, где можно восстановить здоровье и нанять воинов, а также отдохнуть. Также контроль над замками позволяет не тратить деньги на содержание отряда. Рекрутировать солдат можно в деревнях, замках, городах и монастырях, в каждом из которых можно нанять только определённый их вид, а также в тавернах (где доступны наёмники). Кроме воинов в бою могут принять участие сам герой (тип которого игрок может выбрать из трёх вариантов: рыцарь, баронесса и мистик) и его спутники.

Воины в ходе боёв получают опыт и новые уровни, определяемые игроком с помощью выбранного им пути развития. Классы обладают разными навыками и возможностями, и умеют обращаться с определёнными типами оружия и доспехов, которыми игрок может их снабдить по собственному выбору. Помимо этого юниты можно усиливать с помощью амулетов и снадобий. В игре также присутствует магия — христианская и сатанинская.

На боевую систему игры оказала влияние «Disciples II». Бои разворачиваются на гексагональном поле из 30 клеток. В отряде героя может быть до 12 человек, которые выстраиваются в три линии: воины, стрелки и вспомогательные юниты. Перемещаться солдаты могут только для атаки, отступления или применения навыка. Урон от атаки зависит от её направления (так, удар в спину гораздо опаснее обычного). Бойцы могут окончательно умереть, если четыре раза получат тяжёлые ранения (лишившись половины здоровья). Во время штурмов замков осаждающие перед самой схваткой теряют часть здоровья.

Сюжет 
Действие игры разворачивается в слегка фэнтезийном южном немецком княжестве Эйзенвальд в округе Тюрингия, во времена высокого средневековья. Сюжет основной кампании посвящён судьбе вернувшегося в родные края юного наследника барона Ланштайна, обнаружившего свой родовой замок захваченным.

Создание 
Создание игры началось в январе 2010 года, в самом начале разработчики рассчитывали закончить игру за 1,5 — 2 года с общей стоимостью в $ 50 000. Всего над проектом работало семь человек из Aterdux Entertainment, сценаристом выступил австралийский писатель Джоэл Мартин. Дизайнеры и художники работали на аутсорсе

Для финансирования процесса создания игры разработчики первоначально использовали собственные средства, затем обратились за помощью к своим друзьям и взяли несколько кредитов. Но в марте 2012 года эти средства закончились, и генеральный директор Александр Дергай решил воспользоваться сервисом «Kickstarter», для чего в Мирском замке был снят видеоролик. В итоге на белорусскую команду обратили внимание другие разработчики (среди них — создатели игр «Grim Dawn» и «The Banner Saga», а также Брайан Фарго). За 30 дней компании (21 апреля — 21 мая 2012 года), разработчики планировали собрать $ 50 000, итоговые сборы составили приблизительно $ 84 000, из которых на руки было получено около $ 75 000. Также проекту оказал поддержку российский сайт danieldefo, собравший более $ 2000.

Бета-тестирование игры началось в ноябре 2012 года. В декабре 2012 года с новым роликом разработчики вышли на Steam Greenlight, который прошли в мае 2013 года.

В конце 2013 года игра вышла с ранним доступом в продажу сервиса Steam, благодаря чему удалось провести закрытый бета-тест и шлифовку контента, а также улучшить интерфейс. Выход игры планировался на сентябрь 2013 года, ранний доступ к игре был открыт 9 октября. В этой стадии для прохождения были доступны два сценария основной кампании (Пролог и Дорога Домой) и бонусный сценарий «Маскарад». Итоговый выход игры состоялся 2 июля 2015 года.

К моменту своего выхода, игра была доступна на английском, немецком, испанском, французском, русском и белорусском языках.

Дополнения 
В 2015 году вышло дополнение Road to Iron Forest («Дорога в железный лес»), включавшее бонусы: аватары, артбук, саундтрек.

1 ноября 2016 года вышло дополнение «Эйзенвальд: Кровь ноября», сюжет которого посвящёный выборам нового герцога.

14 мая 2018 вышло дополнение «Бастард».

Коммерческие показатели 
По финансовым показателям первое место получила Северная Америка, затем Западная Европа, потом — русский регион, в который входят также Беларусь, Украина и другие страны. По числу проданных копий игры тройка лидеров выглядит следующим образом: США, Россия и Германия.

Приём 
Обозреватель журнала «Игромания» Станислав Степанченко дал игре оценку 8 из 10 баллов. Положительно были оценены боевая система, общая атмосфера игры и сюжетные ходы, претензии вызвало техническое оформление игры. Дополнение получило 6.5 баллов.

Сотрудник издания «Навигатор игрового мира» Андрей Алаев дал проекту 7.4. балла из 10 возможных, похвалив сеттинг и атмосферность, искупающие недостатки геймплея.

Журналист сайта «Riot Pixels» Константин ‘Bobik’ Фомин удостоил «Легенды Эйзенвальда» оценки в 85 % из 100, назвал её настоящим подарком любителям RPG «старой школы». Поддержку получили боевая система игры и её живой мир, а также активное использование фольклора.

Сотрудник «IGN» Роуэн Кайзер оценил проект в 7.3. балла из 10. Он положительно отметил музыкальное сопровождение и тактическую систему боёв, наряду с этим раскритиковав небольшую глубину сюжета и наличие сложностей во время прохождения отдельных квестов.

Обозреватель «PC Gamer» Энди Чалк указал на отсутствие полноценной свободы в действиях игрока из-за частичной линейности игры. Оценив простой механизм боёв, квесты и игровой мир, в итоге он дал игре 7 баллов.

Рецензент «Gamespot» Бретт Тодд дал игре оценку 7 из 10. Он положительно оценил игровую атмосферу и эстетику, а также сюжет и применение РПГ элементов. Наряду с этим он указал на не всегда чётко формулируемые задания и немногочисленные технические проблемы, а также однотипный боевой процесс).

Награды 
Редакция журнала «Игромания» включила «Легенды Эйзенвальда» в список самых ожидаемых игр 2014 года.

Весной 2015 года на церемонии наград The PAX East 2015 игра победила в номинации «Coolest Strategy Game».

Примечания

Ссылки 
 
 Игра на сайте разработчика

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры, разработанные в Белоруссии
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры 2015 года
Игры для Windows
Инди-игры
Проекты Kickstarter
Игры Steam Greenlight
Тактические ролевые игры